Тетима (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Тетиме проживало 1164 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, другие национальности составляют малую часть населения.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 79 человек (6,78 %);
 хорваты — 914 человек (78,52 %);
 югославы — 36 человек (3,09 %);
 мусульмане — 112 человек (9,62 %);
 другие — 23 человека (1,97 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской